Ombo peut être :
 Ombo, île de Norvège ;
 Ombo, langue bantoue parlée en République démocratique du Congo.